

Patronyme 

 Malcolm Troup, pianiste canadien.

Toponyme 

 Troup, ville américaine située au Texas.